Dit is de wereldranglijst van november 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 november 2007.

Mannen 11